Channing kan syfta på:

Personer
 Carol Channing
 Chad Channing
 Edward Channing
 Stockard Channing
 William Ellery Channing
 William Ellery Channing (poet)
 Channing Tatum

Geografi
 Channing, Texas